Шапел Батон може да се односи на:

 Шапел Батон (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Шапел Батон (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр